Il singolare del torneo di tennis Open GDF SUEZ 42 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Timea Bacsinszky che ha battuto in finale Ysaline Bonaventure 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Maryna Zanevs'ka (secondo turno)
 Kristýna Plíšková (primo turno)
 Stephanie Foretz Gacon (quarti di finale)
 Julija Bejhel'zymer (quarti di finale)

 Ksenija Pervak (primo turno)
 Kateryna Kozlova (primo turno)
 Anastasіja Vasyl'jeva (secondo turno)
 Ilona Kramen' (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open GDF SUEZ 42 2014